The Mystery of a Hansom Cab – cortometraggio del 1911 diretto da W.J. Lincoln
The Mystery of a Hansom Cab – film del 1915 diretto da Harold Weston
The Mystery of a Hansom Cab – film del 1925 diretto da Arthur Shirley
The Mystery of a Hansom Cab – tv movie del 2012 diretto da Shawn Seet